Aleska Diamond (nascida em 6 de agosto de 1988)  é uma atleta acrobática e uma ex atriz pornográfica húngara.

Biografia 
Aleska nasceu na Hungria no ano de 1988, e logo depois de sair da escola de balé, entrou para a indústria da pornografia. Começou sua carreira no entretenimento adulto em 2008, aos 20 anos de idade. Desde então, trabalhou com diversas empresas do setor, como Hustler, Private, Penthouse, Rocco Siffredi, Marc Dorcel, Jules Jordan, Evil Angel, New Sensations, entre outras. Além de trabalhar para produtoras da internet, como Reality Kings, Brazzers e Bangbros, e ser capa de diversas revista do gênero.  Em 2014 , ela se aposentou da indústria pornográfica. Aleska trabalha como instrutora de acrobacias aeras, além de competir profissionalmente. ela ganhou uma medalha de prata em aro aéreo no campeonato mundial 2016 de air power atletismo.

Prêmios e indicações 
 2011: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – A Fucking Christmas Dinner — indicada
 2011: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2012: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — venceu
 2012: SHAFTA Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2012: XBIZ Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2013 AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — venceu
 2013: XBIZ Award – Foreign Female Performer of the Year — indicada
 2014: AVN Award — Winner: Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production — venceu

Filmografia parcial 
Em ordem alfabética

Ligações externas 
 Blog oficial

Atores pornográficos da Hungria